Пек може да се отнася за:
 Пек (река), река в Източна Сърбия
 Пек (Нез Пърс), град в САЩ
 Пек (Белгия), град в Белгия
 Пек (Франция), град във Франция